Dit is een lijst van planetoïden 24301-24400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (24301) - || 1999 XZ233|| 4 december 1999 || LONEOS
|-
| (24302) - || 1999 XP242|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (24303) Michaelrice || 1999 YY || 16 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (24304) Lynnrice || 1999 YZ || 16 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (24305) Darrellparnell || 1999 YG4|| 26 december 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (24306) - || 1999 YE5|| 27 december 1999 || Y. Ikari
|-
| (24307) - || 1999 YB7|| 30 december 1999 || LINEAR
|-
| (24308) Cowenco || 1999 YC9|| 29 december 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (24309) - || 1999 YF9|| 31 december 1999 || K. Korlević
|-
| (24310) - || 1999 YT9|| 31 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (24311) - || 1999 YS15|| 31 december 1999 || Spacewatch
|-
| (24312) - || 1999 YO22|| 31 december 1999 || LONEOS
|-
| (24313) - || 1999 YR27|| 30 december 1999 || LINEAR
|-
| (24314) - || 2000 AQ2 || 3 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (24315) - || 2000 AV4 || 4 januari 2000 || J. M. Roe
|-
| (24316) - || 2000 AQ11 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24317) - || 2000 AL12 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24318) - || 2000 AE14 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24319) - || 2000 AY15 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24320) - || 2000 AS17 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24321) - || 2000 AO23 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24322) - || 2000 AM43 || 4 januari 2000 || Črni Vrh
|-
| (24323) - || 2000 AW49 || 5 januari 2000 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (24324) - || 2000 AT51 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24325) - || 2000 AB52 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24326) - || 2000 AS53 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24327) - || 2000 AB54 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24328) - || 2000 AF54 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24329) - || 2000 AR56 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24330) - || 2000 AC66 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24331) - || 2000 AL68 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24332) - || 2000 AK69 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24333) - || 2000 AA70 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24334) - || 2000 AL71 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24335) - || 2000 AG76 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24336) - || 2000 AD77 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24337) - || 2000 AF77 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24338) - || 2000 AE80 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24339) - || 2000 AK84 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24340) - || 2000 AP84 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24341) - || 2000 AJ87 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24342) - || 2000 AV87 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24343) - || 2000 AS88 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24344) - || 2000 AB99 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24345) - || 2000 AU99 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24346) - || 2000 AK100|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24347) - || 2000 AF102|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24348) - || 2000 AO102|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24349) - || 2000 AA103|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24350) - || 2000 AJ103|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24351) - || 2000 AD104|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24352) - || 2000 AE104|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24353) - || 2000 AG104|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24354) - || 2000 AA105|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24355) - || 2000 AJ111|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24356) - || 2000 AO114|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24357) - || 2000 AC115|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24358) - || 2000 AV117|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24359) - || 2000 AS118|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24360) - || 2000 AG120|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24361) - || 2000 AK120|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24362) - || 2000 AR120|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24363) - || 2000 AH121|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24364) - || 2000 AK121|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24365) - || 2000 AE124|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24366) - || 2000 AY124|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24367) - || 2000 AC126|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24368) - || 2000 AQ127|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24369) - || 2000 AE132|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24370) - || 2000 AX139|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24371) - || 2000 AC140|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24372) - || 2000 AG140|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24373) - || 2000 AN143|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24374) - || 2000 AV143|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24375) - || 2000 AU144|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24376) - || 2000 AB152|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24377) - || 2000 AO154|| 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24378) - || 2000 AZ154|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24379) - || 2000 AW158|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24380) - || 2000 AA160|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24381) - || 2000 AA166|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24382) - || 2000 AG169|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24383) - || 2000 AC170|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24384) - || 2000 AR171|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24385) - || 2000 AM172|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24386) - || 2000 AV172|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24387) - || 2000 AB174|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24388) - || 2000 AB175|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24389) - || 2000 AA177|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24390) - || 2000 AD177|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24391) - || 2000 AU178|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24392) - || 2000 AD179|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24393) - || 2000 AG183|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24394) - || 2000 AD186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24395) - || 2000 AR186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24396) - || 2000 AS186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24397) - || 2000 AT186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24398) - || 2000 AZ187|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24399) - || 2000 AB188|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24400) - || 2000 AF192|| 8 januari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten